Рейс 77 или Рейс 077 может иметь следующие значения:
 Рейс 077 American Airlines
 Рейс 077 Аэрофлота